Побједница турнира 2008, Марија Шарапова, не учествује на турниру ове године.

Носиоци 
Прва четири носиоца су слободна у првом колу.

  Каролина Возњацки (финале)
  Вера Звонарјова (побједница)
  Франческа Скјавоне (осмина финала)
  Ли На ''(осмина финала)

<li> Јелена Јанковић (полуфинале)
<li> Викторија Азаренка (прво коло)
<li> Агњешка Радвањска (прво коло)
<li> Шахар Пер (осмина финала)

Квалификације

Жреб 

 Финале

Горња половина

Доња половина

Извор 
 Главни жреб

Тенис 2011.
Отворено првенство Катара за жене